Gioele – nome proprio di persona maschile
Gioele – affresco di Michelangelo Buonarroti

Bibbia
Gioele – profeta biblico
Gioele – libro della Bibbia

Pagine correlate
Joel